Centro Nacional de Investigaciones Científicas es el nombre de varias instituciones dedicadas a la investigación:

 el Centre National de la Recherche Scientifique, en Francia, y
 el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, en Cuba.